Shawan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shawan Xian, härad, Xinjiang, 
 Shawan (ort i Kina), Hunan, 
 Shawan Qu, härad, Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar